Franciszek Olejniczak (1877–1965), ksiądz,  wychowawca i społecznik w Gostyniu
 Franciszek Olejniczak (1885–1943), czołowy robotnik, działacz komunistyczny we Włocławku.